Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 1999/2000.

В плей-офф приняли участие 8 клубов, занявших первые два места в группах на втором групповом этапе. Матчи плей-офф начались 4 апреля 2000 года, а закончились 10 мая. Финальный матч Лиги чемпионов прошёл 24 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже. Победителем стал мадридский «Реал».

В данной статье указано центральноевропейское время.

Участники

Сетка плей-офф

Четвертьфинал 
Жеребьёвка состоялась 24 марта 2000 года в Женеве. Первые матчи были сыграны 4-5 апреля 2000 года. Ответные — 18-19 апреля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфинал 
Первые матчи были сыграны 2-3 мая 2000 года. Ответные — 9-10 мая.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал Лиги Чемпионов розыгрыша 1999/2000 состоялся 24 мая 2000 года в Париже на стадионе «Стад де Франс».

Ссылки 
 Страница на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 1999/2000